Leibenfrost ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Leibenfrost (1923–2005), österreichischer Politiker der ÖVP und Wirtschaftsfachmann

Leibenfrost steht für:

 Leibenfrostgasse in Wien